Torvoneustes (Latijnse torvus: 'wild' en Oudgrieks neustes: 'zwemmer') is een geslacht van uitgestorven zeekrokodillen binnen de familie Metriorhynchidae waarvan de fossielen zijn gevonden in het Laat-Jura van het Verenigd Koninkrijk en Mexico.

Omschrijving 
Het geslacht Torvoneustes omvat verschillende soorten grote zeekrokodillen. Net als zijn naaste verwanten bezat Torvoneustes hoogstwaarschijnlijk verschillende aanpassingen aan een mariene levensstijl, waaronder ledematen die werden omgezet in peddels, een staartvin en het verlies van osteodermen die anders typisch zijn voor krokodillen. Torvoneustes coryphaeus wordt geschat op driehonderdzeventig centimeter lang, Torvoneustes carpenteri vierhonderd tot vierhonderdzeventig centimeter. Andere Torvoneustes-exemplaren zijn mogelijk nog groter geworden.

Van alle drie de Torvoneustes-soorten zijn schedelfossielen bekend. Zoals alle metriorhynchiden had Torvoneustes een relatief lange snuit en sterk vergrote bovenste temporale ramen. De schedel van Torvoneustes onderscheidt zich van andere metrioryhchiden onder meer door zijn robuustheid en het ontbreken van versieringen op de schedelbotten. Torvoneustes carpenteri en Torvoneustes coryphaeus kunnen van elkaar worden onderscheiden doordat ze verschillende botten hebben.

De drie soorten Torvoneustes die tot nu toe bekend zijn, zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden door hun tanden. De tanden van Torvoneustes zijn, net als de meeste andere krokodillen, ruwweg kegelvormig en hebben een gestructureerd glazuur. Bij Torvoneustes carpenteri zijn de tanden bijna recht en enigszins zijdelings samengedrukt, en het glazuur zelf is getextureerd in het gebied van de snijranden. De tanden van Torvoneustes coryphaeus daarentegen zijn duidelijk naar achteren gekromd en zijdelings afgeplat, het gebied rond de snijranden is niet gestructureerd. Ten slotte combineert Torvoneustes mexicanus kenmerken van de vorige soort met sterk naar achteren gebogen tandkronen en een getextureerd glazuur in het incisale gebied. Torvoneustes carpenteri had veertien tanden op elke kaaktak. Dat is meer dan Dakosaurus, maar aanzienlijk minder dan Metriorhynchus.

Fossielen van de rest van het skelet zijn alleen bewaard gebleven van de typesoort Torvoneustes carpenteri. Deze omvatten een onvolledige wervelkolom, verschillende ribben, een opperarmbeen en andere mogelijke overblijfselen van de voorpoten, zowel de dijbenen als het linkerzitbeen.

Onderzoeksgeschiedenis 
Tanden die tegenwoordig aan Torvoneustes worden toegewezen, zijn al sinds de 19e eeuw bekend. Het holotype van Torvoneustes carpenteri werd in 2005 gevonden in de buurt van Westbury (Wiltshire) in de lagen van de Kimmeridge Clay en beschreven als een nieuwe soort Dakosaurus door Laura Wilkinson en collega's in 2008. Young & De Andrade (2009) daarentegen plaatsten de soort iets later in het geslacht Geosaurus. Slechts een jaar later benadrukten De Andrade en collega's de verschillen met eerder bekende metriorhynchiens en plaatsten de fossielen in het nieuwe geslacht Torvoneustes.

Een tweede soort Torvoneustes coryphaeus werd in 2013 beschreven door Mark Thomas Young en collega's van een schedelrestant uit diepere lagen van de Kimmeridge Clay. Het fossiel werd in 2006 teruggevonden onder een stortplaats in de buurt van Swindon.

In 2016 keken Jair I. Barrientos-Lara en collega's opnieuw naar de kaakresten van een marien reptiel dat werd gevonden in de buurt van Tlaxiaco in de Mexicaanse staat Oaxaca. Het fossiel werd meer dan een eeuw eerder gevonden en in 1910 door George Reber Wieland beschreven als een nieuwe soort plesiosauriër. Jong et al. (2010) herkenden het fossiel voor het eerst als een zeekrokodil en kenden het onder voorbehoud toe aan Geosaurus. Barrientos-Lara et al. (2016) benadrukken ten slotte de overeenkomsten met de Engelse Torvoneustes-vondsten en beschrijven de soort als Torvoneustes mexicanus.

Andere niet-gespecificeerde Torvoneustes-vondsten komen uit het Laat-Jura van Dorset en Oxfordshire.

Genealogische geschiedenis en systematiek

Externe systematiek 
Torvoneustes behoort volgens de huidige opvatting binnen de Thalattosuchia tot de familie Metriorhynchidae. Daarin maakt het geslacht deel uit van de onderfamilie Geosaurinae en is het gegroepeerd met andere meer geavanceerde geosaurines zoals Dakosaurus of Plesiosuchus in de stam Geosaurini. De naaste verwanten van Torvoneustes zijn momenteel Tyrannoneustes uit het Midden-Jura van Engeland en Duitsland en Purranisaurus uit het Laat-Jura van Argentinië en andere weinig bekende dieren uit het Laat-Jura van Europa.

Afgekort cladogram volgens Abel et al. (2020).

Interne systematiek en evolutie 
Torvoneustes zijn momenteel toegewezen aan drie verschillende typen:

 T. carpenteri (Wilkinson et al. 2005), Laat-Kimmeridgien, Verenigd Koninkrijk.
 T. coryphaeus Young et al. 2013, Vroeg-Kimmeridgien, Verenigd Koninkrijk.
 T. mexicanus (Wieland 1910), Laat-Jura, Mexico.

Volgens Jong et al. (2020) kunnen binnen Torvoneustes verschillende macro-evolutionaire trends worden geïdentificeerd. In de loop van het Kimmeridgien bijvoorbeeld veranderde het aantal tanden en hun vorm in het geslacht, werden de bedekkende botten van de schedel gladder en veranderden de verhoudingen van de schedel. Er kan ook een algehele toename in omvang van het hele lichaam zijn geweest. Jong et al. (2020) interpreteren dit als een hoge selectiedruk waaraan het geslacht in deze tijd werd blootgesteld. Dit kan te wijten zijn aan een aanpassing aan het eten van grote prooien. Tot dusver uniek voor een metriorhynchide, in Torvoneustes is de binnenste kauwspier vergroot in vergelijking met de buitenste.

Literatuur 
 Barrientos-Lara, J. I., Herrera, Y., Fernandez, M. S., & Alvarado-Ortega, J. (2017). Occurrence of Torvoneustes (Crocodylomorpha, Metriorhynchidae) in marine Jurassic deposits of Oaxaca, Mexico. Revista Brasileira de Paleontologia, 19(3), 415–424. doi:10.4072/rbp.2016.3.07
 De Andrade, M. B., Young, M. T., Desojo, J. B., & Brusatte, S. L. (2010). The evolution of extreme hypercarnivory in Metriorhynchidae (Mesoeucrocodylia: Thalattosuchia) based on evidence from microscopic denticle morphology. Journal of Vertebrate Paleontology, 30(5), 1451–1465. doi:10.1080/02724634.2010.501442
 Young, M. T., De Andrade, M. B., Etches, S., & Beatty, B. L. (2013). A new metriorhynchid crocodylomorph from the Lower Kimmeridge Clay Formation (Late Jurassic) of England, with implications for the evolution of dermatocranium ornamentation in Geosaurini. Zoological Journal of the Linnean Society, 169(4), 820–848. doi:10.1111/zoj12082
 Wilkinson, L. E., Young, M. T., & Benton, M. J. (2008). A new metriorhynchid crocodilian (Mesoeucrocodylia: Thalattosuchia) from the Kimmeridgian (Upper Jurassic) of Wiltshire, UK. Palaeontology, 51(6), 1307–1333. doi:10.1111/j.1475-4983.2008.00818.x

Uitgestorven Crocodylomorpha